Мимозовые () — триба цветковых растений подсемейства  семейства .

Триба включает 42 рода:

Примечания